Dunaszekcső, település Baranya megyében, a Mohácsi járásban
 Kaposszekcső, település Tolna megyében, a Dombóvári járásban
 Szekcső, patak Kelet-Szlovákiában